Кусейр (, кусайр (литературно), кусейр (диалектно) – „малка крепост“; членувано ) може да се отнася за:
 Ал-Кусейр () – град в Западна Сирия, мухафаза Хомс, недалеч от Ливан
 околия (минтака) Ал-Кусейр в мухафаза Хомс с център гр. Ал-Кусейр
 Ал-Кусейр () – град в Източен Египет, мухафаза Червено море, на брега на Червено море
 окръг (марказ) Ал-Кусейр в мухафаза Червено море с център гр. Ал-Кусейр
 Кусейр () – село в Йемен